Următoarele tabele compară informațiile generale și tehnice dintre o serie de programe clienți IRC.

General 
Informația de bază generală despre clienți: creator/companie, licență etc. Clienții listați pe fundal violet deschis nu mai sunt în dezvoltare activă.

Istoric lansări

Operating system support
The operating systems on which the clients can run natively (without emulation).

Unix and Unix-like operating systems:
 Unix (BSD): 386BSD, BSD/OS, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, SunOS, ULTRIX
 Unix (System V): AIX, A/UX, HP-UX, IRIX, SCO OpenServer, Solaris, UnixWare
 Unix-like: Linux, NeXTSTEP, OpenVMS, OSF/1, QNX, Tru64 UNIX

mIRC will run on *NIX systems under WINE: confirmed

Protocol support 
What IRC related protocols and standards are supported by each client.

Direct Client-to-Client (DCC) support

Caracteristici

Note 

Clienți